Hechtensee ist der Name folgender Seen:

 Hechtensee (Neuses), Baggersee in Neuses, Landkreis Kronach, Bayern
 Hechtensee (Mariazell), See bei Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Hechtensee (Gemeinde Mariazell), Streusiedlung in der Gemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark